Opatija može značiti:

 Opatija, grad u Hrvatskoj
 Opatija (redovnička ustanova), vrsta samostana u Katoličkoj crkvi
 Opatija (Pokupsko), naseljeno mjesto u sastavu općine Pokupsko, Zagrebačka županija